OGLE  – The OpenGLExtractor
 Ogle  – città della Guyana
 Ogle – villaggio del Northumberland (Regno Unito)
 Ogle  – lettore multimediale
 Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) – progetto astronomico dell'Università di Varsavia, che ha portato alla scoperta di pianeti extrasolari tra cui:
 OGLE-2005-BLG-390Lb